Le terme « rose de mai » peut faire référence à :
 Rosa ×centifolia,
 Rosa majalis.

Cultivar de rosier